UEFA Champions League 1996-97 var den 42. udgave af UEFAs største europæisk klub-turnering, den femte siden rebrandingen til UEFA Champions League, og den sidste, der kun omfattede klubber, der var mestre i deres hjemlige ligaer. Turneringen blev vundet af Borussia Dortmund i en overraskende finale-sejr mod de forsvarende mestre Juventus. Det var deres eneste titel i turneringen hidtil, og den første titel for Tyskland siden genforeningen. De to parter mødtes også i finalen i UEFA Cuppen i 1992-1993-sæsonen, hvor det italienske hold vandt 6-1 sammenlagt.

Kvalifikation 
The winners of each tie in the preliminary round entered the Champions League group stage, whilst the losers entered the UEFA Cup first round.

|}

Gruppespil 
Atlético Madrid, Auxerre, Fenerbahçe, Rapid Wien og Widzew Łódź fik deres debut i gruppespillet.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1996–97 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Se også 
 UEFA Intertoto Cup 1996
 UEFA Cup 1996–97
 UEFA Cup Winners' Cup 1996–97

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside 
 Alle kampe 1996–97 – UEFA's hjemmeside
 Resultater på RSSSF
 UEFA Champions League 1996-97  - resultater og holdopstillinger (arkiv)